Boethius kan have flere betydninger.

 Personer
 Anicius Manlius Severinus Boethius, ca 480-525/6, romersk filosof og statsmand.
 Boethius de Dacia, død ca 1290, dansk eller svensk filosof.

 Andet
 Boethius (månekrater) – et nedslagskrater på Månen